Новоанновка — название населённых пунктов на Украине:

 Новоанновка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Новоанновка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Новоанновка — село в Краснодонском районе Луганской области.

См. также